

Patronymie

 Georges Hourdin (1899-1999) est un croyant, écrivain, journaliste et homme d'affaires français.
 Hugues Hourdin (1953- ) est un haut fonctionnaire français.